

Astronomia
 5424 Covington – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
 Covington – villaggio e parrocchia civile della contea del Cambridgeshire
 Stati Uniti d'America
 Covington – capoluogo della Contea di Newton, Georgia
 Covington – capoluogo della Contea di Fountain, Indiana
 Covington – capoluogo della Contea di Kenton, Kentucky
 Covington – capoluogo della Parrocchia di St. Tammany, Louisiana
 Covington – township della Contea di Baraga, Michigan
 Covington – città della Contea di Wyoming, New York
 Covington – villaggio della Contea di Miami, Ohio
 Covington – città  della Contea di Garfield, Oklahoma
 Covington – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Covington – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Covington – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Covington – città della Contea di Tipton, Tennessee
 Covington – città della Contea di Hill, Texas
 Covington – città indipendente della Virginia
 Covington – città della Contea di King, Washington

Informatica 
 Covington – microprocessore